Credo, hitvallás
Credo, Credo  autóbuszmárka
Credo együttes
Credo evangélikus irodalmi folyóirat